

Paris 
Le Pré Catelan est une zone du bois de Boulogne comprenant :
 le jardin du Pré-Catelan ;
 la Croix-Catelan, un des stades parisiens du Racing Club de France ;
 le restaurant Le Pré Catelan du chef Frédéric Anton, trois étoiles au Guide Michelin depuis 2007.

Illiers-Combray 
En référence au jardin du Pré-Catelan du bois de Boulogne a été créé par Jules Amiot, oncle paternel par alliance de Marcel Proust, le jardin du Pré-Catelan d'Illiers, aujourd'hui Illiers-Combray, dans le département d'Eure-et-Loir.

Bois de Boulogne
Eure-et-Loir